Shangri-La - James Hilton angol író képzeletében született hely, egy édeni elzárt völgy valahol a Kunlun hegység nyugati végén, amely 1933-ban Lost Horizon, magyarul A Kék Hold völgye címmel kiadott regényében jelent meg először.
 Shangri-La - Az amerikai elnöki nyaraló elnevezése Roosevelt elnök idejében Eisenhower idejéig (1941-1953). Maː Camp David.
 Xangri-lá, brazíliai település